Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Argentina Open 2023 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 11. und 12. Februar stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Buenos Aires